Sricity est une ville nouvelle situé au nord de Chennai dans l'Andhra Pradesh. Elle est principalement constitué d'un parc d'activité.

Ville en Andhra Pradesh
Ville nouvelle